Benso – famiglia alla quale apparteneva il conte Camillo Benso

Persone
Camillo Benso, conte di Cavour (1810-1861) – politico e imprenditore italiano
Cesare Benso (XVI secolo-1595) – vescovo italiano
Gaspare Benso (1793-1855) – magistrato, avvocato e politico italiano
Girolamo Aprile Benso (1759-1836) – vescovo cattolico italiano
Giulio Benso (1592-1668) – pittore italiano
Giulio Benso della Verdura (1816-1904) – ingegnere e politico italiano
Gustavo Benso di Cavour (1806-1864) – politico italiano
Michele Benso di Cavour (1781-1850) – politico italiano

Altro
Palazzo Benso di Cavour, o Casa Cavour – edificio storico del centro di Torino